Demotie (degradatie) is in de werksfeer het verplaatsen van een persoon naar een lagere functie;
 degradatie (canoniek recht), De zwaarste straf die volgens het oude canonieke recht aan een geestelijke kon worden opgelegd en die een terugbrenging inhield tot de lekenstand met verlies van alle rechten, doch met behoud van de uit de wijdingen voortvloeiende verplichtingen, waaronder de celibaatsverplichting.
 Promotie en degradatie, degradatie is in de sport het verplaatsen van een team of persoon naar een lagere competitie;
 Degradatie (materiaal) is in de materiaalkunde een proces waarbij een materiaal bepaalde fysieke eigenschappen verliest;
 Landdegradatie is in de geografie het door menselijk toedoen afnemen van de geschiktheid of waarde van land.